Swanton peut faire référence à :
 Swanton (Vermont)
 Swanton (village) dans la municipalité de Swanton (Vermont)
 
 
 Swanton (Ohio).